Ženská dvouhra Miami Open 2017 probíhala ve druhé polovině března 2017. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráček, z nichž třináct postoupilo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla běloruská tenistka Viktoria Azarenková, která se turnaje neúčastní pro mateřskou dovolenou. Absentovala také americká světová dvojka Serena Williamsová pro levostranné kolenní zranění.

Vítězkou se stala 25letá desátá nasazená Britka Johanna Kontaová, jež ve finále za 96 minut zdolala dánskou turnajovou dvanáctku a bývalou světovou jedničku Caroline Wozniackou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3, při využití prvního mečbolu.

V probíhající sezóně si Kontaová připsala, po lednovém Apia International Sydney, druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Premiérová trofej z kategorie WTA Premier Mandatory a 1 000 bodů jí po turnaji zajistily posun na kariérní žebříčkové maximum, když z 11. příčky postoupila zpět do elitní světové desítky na 7. místo.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
  Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
  Karolína Plíšková (semifinále)
  Simona Halepová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (4. kolo)
  Agnieszka Radwańská (3. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (4. kolo, skreč)
  Světlana Kuzněcovová (4. kolo)
  Madison Keysová (3. kolo)
  Elina Svitolinová ''(2. kolo)
  Johanna Kontaová (vítězka)
  Venus Williamsová (semifinále)
  Caroline Wozniacká (finále)
  Jelena Vesninová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (4. kolo)  Barbora Strýcová (4. kolo)  Kiki Bertensová (2. kolo)

  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Coco Vandewegheová (2. kolo)
  Anastasija Sevastovová (2. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (2. kolo)
  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Darja Gavrilovová (2. kolo)
  Tímea Babosová (2. kolo)
  Roberta Vinciová (2. kolo)
  Mirjana Lučićová Baroniová (čtvrtfinále)
  Julia Putincevová (3. kolo)
  Irina-Camelia Beguová (2. kolo)
  Ana Konjuhová (2. kolo)
  Čang Šuaj (3. kolo)
  Darja Kasatkinová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 

 6. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Magda Linetteová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2017